
Molekulska formula -{C5H5NS}- se može odnositi na:

 2-Merkaptopiridin
 Tiazepini
 1,2-Tiazepin
 1,3-Tiazepin
 1,4-Tiazepin